Ficedula disposita — вид птиц из семейства мухоловковых.

Таксономия 
До 1991 года вид был известен по единственной самке. Ранее считался конспецифичным с Ficedula crypta или Ficedula bonthaina.

Распространение 
Эндемик Филиппин. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные и горные леса.

Описание 
Небольшая оливково-коричневая птица. Лоб и шея оливково-коричневые, на верхних частях тела оттенок переходит в серо-коричневый. Длина тела 11—11,5 см.

Биология 
Рацион не вполне изучен, включает мелких беспозвоночных.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT.

Примечания 

Пёстрые мухоловки
Животные, описанные в 1967 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин